le château de Cornillon (), situé sur la commune Saint-Rambert-en-Bugey (Ain) ;
 le château de Cornillon, situé sur la commune de Cornillon-sur-l'Oule (Drôme) ;
 le château de Cornillon, situé sur la commune de Cornillon (Gard) ;
 le château de Cornillon (vers 1530), situé sur la commune de Cornillon-en-Trièves (Isère) ;
 le château de Cornillon (vers 1530), situé sur la commune de Fontanil-Cornillon (Isère) ;
 le château de Cornillon (), situé à la limite des communes de Césarches et de Queige (Savoie) ;
 le château de Cornillon (début du ), situé sur la commune de Saint-Laurent (Haute-Savoie) ;

Voir aussi 
 le château de Rumilly-sous-Cornillon ou château d'Arcine, situé sur la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny (Haute-Savoie).